Pützer bezeichnet

 Pützer Elster, ein Flugzeug des Herstellers Alfons Pützer KG

Pützer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Pützer (1918–1993), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer
 Friedrich Pützer (1871–1922), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Gerd Pützer (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Joseph Pützer (1831–1913), deutscher Schulleiter und Mitbegründer des VDI.